Thonberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Thonberg (Kamenz), Ortsteil der Stadt Kamenz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Thonberg (Leipzig), Stadtteil der Stadt Leipzig, Sachsen
 Thonberg (Waffenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Waffenbrunn, Landkreis Cham, Bayern
 Thonberg (Weißenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Weißenbrunn, Landkreis Kronach, Bayern
 Thonberg (Gemeinde Reichenau), Ortschaft von Reichenau an der Rax, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Siehe auch:
 Tonberg